Веребьинское сельское поселение — муниципальное образование в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Веребье.

География 
Территория сельского поселения расположена в северной части Новгородской области. По территории муниципального образования протекают реки Мста, Веребья, Каширка и др.

История 
Веребьинское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории городского поселения проходят пути главного хода Октябрьской железной дороги.

Примечания 

Муниципальные образования Маловишерского района
Сельские поселения Новгородской области